Krstac – wieś w Czarnogórze, w gminie Budva
 Krstac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Jablanica
 Krstac – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Lučani
 Krstac – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Sjenica
 Krstac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Čajniče
 Teočak-Krstac – miasto w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, siedziba gminy Teočak